Wastian ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Wastian (1876–1932), österreichischer Politiker (GDVP)
 Heinz Wastian (* 1970), österreichischer Fußballspieler